Bennhold ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bennhold (1865–1949), deutscher Verwaltungsjurist und Bergbeamter
 Hans-Hermann Bennhold (1893–1976), deutscher Internist und Hochschullehrer